Randall – pseudonim Jacka Piekary.
 Randall – producent wzmacniaczy gitarowych.
Miejscowości w USA:
 Randall – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Hamilton
 Randall – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Jewell
 Randall – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Morrison
 Randall – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Kenosha
Gminy w USA:
 Randall (ang. Randall Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Kenosha
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Randall (ang. Randall County) – w stanie Teksas